Grad u Danskoj:
 Århus, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Århus (općina), općina u regiji Središnji Jutland